В результате того, что национальная валюта Франции обесценилась, французы были вынуждены перейти на новую валюту. Франк сменил обесценившийся ливр в качестве основного расчётного средства. Новым законом от 18 жерминаля III года Республики (7 апреля 1795 года) прежняя монетная система луидор (основная золотая монета) — экю (основная серебряная монета) — лиард (самая мелкая медная монета Франции) была сменена десятичной системой 1 франк = 10 десимов = 100 сантимов. Монета достоинством 1 франк выпускалась весом около 5 г (содержание серебра 4,5 г). Первоначально чеканили монеты достоинством: 1, 5, 10, 20 и 50 сантимов, 1/4, 1/2, 1, 2 и 5 франков. Кроме того, выпускались золотые монеты достоинством в 100, 50, 40, 20, 10 и 5 франков.

С реставрацией Бурбонов в 1814 году выпуск разменных медных и бронзовых монет был полностью прекращен на 33 года. Во времена правления Людовика XVIII, Карла X и Луи Филиппа во Франции чеканили только серебряные и золотые монеты, наименьшим номиналом был 1/4 франка или 25 сантимов. Был разрешен оборот множества монет разного достоинства, пробы металла и номиналов, оставшихся от предыдущих периодов истории страны. Дело осложнялось тем, что значительная часть этих монет была выпущена еще до Великой французской революции и плохо вписывалась в существующую десятичную систему. Только в апреле 1834 году были демонетизированы некоторые номиналы, в частности золотые луидоры, серебряные экю достоинством 6 и 3 ливра, а также монеты в 24, 12 и 6 су. Медные и бронзовые старые монеты — лиарды, а также десимы и сантимы времен Директории и Наполеона, продолжали выполнять функцию разменных еще более 20 лет. Только после установления Второй республики в 1848 году возобновляется регулярная чеканка новых разменных монет.

Монеты 1795—1870 годов 
Монеты периода 1795—1870

Банкноты 1795—1870 годов 
2 января 1795 года (13 нивоза III года), ещё до официального введения франка в качестве денежной единицы, был принят декрет Национального конвента о выпуске ассигнатов во франках.

Банкноты Банка Франции периода 1795—1870.

Примечания